Shelly Johnson – direttore della fotografia statunitense
 Shelly Johnson – personaggio immaginario della serie televisiva statunitense I segreti di Twin Peaks